

Лепьошкино — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Лепьошкино — присілок, Сернурський район, Марій Ел